Bouwwerk
 Gemaal Leemans, gemaal in de Nederlandse provincie Noord-Holland

Personen met de achternaam Leemans
 Ad Leemans, Nederlands voetballer
 Anthonie Leemans, Nederlands kunstschilder
 Clement Leemans, Belgisch wielrenner
 Clint Leemans, Nederlands voetballer
 Conrad Leemans, Nederlands egyptoloog en museumdirecteur
 Emmy Leemans, Belgisch actrice
 Hec Leemans, Belgisch striptekenaar en -auteur
 Jo Leemans, Belgisch zangeres
 Johannes Leemans, Nederlands kunstschilder
 Jolien Leemans, Belgisch atlete
 Ken Leemans, Belgisch voetballer
 Marc Leemans, Belgisch acteur
 Marc Leemans, Belgisch syndicalist
 Pieter Leemans, Belgisch componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist
 Siska Leemans, Belgisch scenariste
 Thomas Leemans, Belgisch politicus
 Victor Leemans, Belgisch syndicalist, politicus, socioloog en filosoof
 Ward Leemans, Belgisch socioloog en politicus
 Wilhelmus François Leemans, Nederlands ingenieur

Zie ook 
 Leeman (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam